Podlesí (tschechisch etwa „Unter den Wäldern“, „Unterwalden“) steht für folgende Orte in Tschechien:
 Gemeinde Podlesí u Vysokého Mýta im Okres Ústí nad Orlicí
 Gemeinde Podlesí nad Litavkou (Podleß) im Okres Příbram

 Podlesí (Podles), Ortsteil von Neustupov im Okres Benešov
 Podlesí (Vogelsang), Ortsteil von Kašperské Hory im Okres Klatovy
 Podlesí (Dolní Žandov) (Markusgrün), Ortsteil von Dolní Žandov im Okres Cheb
 Podlesí nad Odrou (Schönwald), Ortsteil von Budišov nad Budišovkou, Okres Opava
 Podlesí (Sadov) (Halmgrün), Ortsteil von Sadov im Okres Karlovy Vary 
 Podlesí (Deutsch Bernschlag), Ortsteil von Staré Město pod Landštejnem im Okres Jindřichův Hradec
 Podlesí (Waldeck), Ortsteil von Horní Police im Okres Česká Lípa,
  Podlesí (Holice) (Podlesy), Ortsteil von Holice im Okres Pardubice,
 Podlesí (Brněnec) (Unterwald), Ortsteil von Brněnec, Okres Svitavy
 Podlesí (Sněžné) (Walldorf), Ortsteil von Sněžné im Okres Žďár nad Sázavou 
 Podlesí (Podles), Ortsteil von Havířov im Okres Karviná,
 Podlesí (Valašské Meziříčí), Ortsteil von Valašské Meziříčí im Okres Vsetín 
 Podlesí (Malá Morava) (Grumberg), Ortsteil von Malá Morava im Okres Šumperk,
 Podlesí (Wiedergrün), Ortsteil von Světlá Hora im Okres Bruntál,
 Podlesí (Potůčky) (Streitseifen), Ortslage von Potůčky im Okres Karlovy Vary
 Podlesí (Schönwald), Ortslage von Bartošovice v Orlických horách, Okres Rychnov nad Kněžnou
 Podlesí (Kynšperk nad Ohří) (Ebersfeld), Ortslage von Kynšperk nad Ohří, Okres Sokolov
 Podlesí (Svatava) (Auerleiten), Ortslage von Svatava, Okres Sokolov
 Podlesí, Ortslage von Svobodná Ves, Okres Kutná Hora

Siehe auch:
 Podlesie
 Podlesien